AM7 este o autospecială pentru transport și intervenție cu protecție mărită fabricată de către Automecanica Moreni.

Legături externe

 descriere ROMARM
 UA Moreni

Autoblindate